14 января 1984 года в Камеруне состоялись президентские выборы. Страна была однопартийным государством в то время, с камерунским Национальным союзом как единственной законной партией. Ее лидер, Поль Бийя, был единственным кандидатом на выборах и победил без сопротивления. Явка избирателей составила 97,7 %.

Результаты

Примечания 

Президентские выборы в Камеруне
Камерун
1984 год в Камеруне
Январь 1984 года